Улица Пи́сарева — улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от набережной реки Мойки до улицы Декабристов.

История названия 
16 апреля 1887 года дано название Шафировская улица, по находящемуся здесь Шафировому двору (названный по имени владельца статского советника барона И. Шафирова). 8 февраля 1890 года присвоено имя Алексеевская улица, по имени дворца великого князя Алексея Александровича.

6 октября 1923 года переименована в улицу Писателя Писарева, в честь русского критика и публициста Д. И. Писарева. С 1925 года появляется современный вариант написания улица Писарева.

История 
Улица возникла в XVIII веке.

Достопримечательности 
 № 3 (Английский проспект, 16Б) — Кондитерская фабрика им. К. Н. Самойловой (бывш. фабрика Жоржа Бормана). 
 № 6-8 литеры А, В — запасной дом Великого князя Павла Александровича, с двумя флигелями, 1889—1891 гг., арх-р Иван Слупский. 
 № 10, литера А, В — особняк и доходный дом Ф. Г. Козлянинова, арх-р Александр фон Гоген. 
 № 12 — Алексеевский сад (сад дворца Великого князя Алексея Александровича). 
 № 18, литеры А, Б — особняк А. Ф. Евментьева, 1898—1899 гг., арх-р М. А. Евментьев. 
 № 20 — декорационный магазин и зал Дирекции Императорских театров, 1900-1901 гг., арх-р Виктор Шретер. 
 Концертный зал Мариинского театра.
 Храповицкий мост.

В доме 10 с марта по июль 1917 года проживала Матильда Кшесинская (квартира П. Н. Владимирова).

Примечания

Литература

Ссылки